Иззат Пахлаванович Артыков () — киргизский тяжелоатлет, чемпион Азии 2016 года и бронзовый призёр чемпионата Азии 2015 года, мастер спорта (2009), мастер спорта международного класса, многократный чемпион страны. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро завоевал бронзовую медаль, однако затем был дисквалифицирован за применение допинга (стрихнин) на 2 года (до 9 августа 2018 года).

Биография 
Иззат родился в 1993 году в городе Токтогул. Его мать на протяжении многих лет живёт в России, в Екатеринбурге.

Тяжёлой атлетикой начал заниматься с 2003 года, когда его, ученика третьего класса, мать отдала в Токтогульскую школу тяжёлой атлетики.
Здесь он тренировался до седьмого класса, а после полтора года обучался в Бишкекской спортивной школе для детей и подростков. Окончил Кыргызскую государственную академию физической культуры и спорта. Женат на Айгерим Замирбековой, трое детей (Раяна, Дария и сын Билал).

Главные результаты

Примечания

Ссылки 
 Иззат Артыков: «Кимдин ким экени кыйынчылыкта билинет экен»

Тяжелоатлеты Киргизии
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Тяжелоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Чемпионы Азии по тяжёлой атлетике
Чемпионы Киргизии по тяжёлой атлетике
Мастера спорта Киргизской Республики международного класса
Выпускники Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта